Монтерей-Парк ():  — нейборхуд в канадском городе Калгари
 Монтерей-Парк — город в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния
  — статистически обособленная местность в округе Валенсия американского штата Нью-Мексико